Polska:
 Hel – potocznie: Mierzeja Helska
 Hel – miasto 
 Hel – stacja kolejowa w Helu
 Hel – gromada

Inne:
 hel – pierwiastek chemiczny z grupy gazów szlachetnych
 Hel – polski statek (drobnicowiec) zbudowany w 1935 roku
 Hel – bogini w mitologii nordyckiej
 Hel – szwedzka grupa muzyczna
 Hel – planetoida
 Hel – polski dramat psychologiczny z 2009
 Hel – polski thiller z 2015
 HEL – kod międzynarodowego lotniska w Helsinkach

Zobacz też 
 Hell
 Latarnia Morska Hel
 Rejon Umocniony Hel